
Molekulska formula -{C3H3NS}- se može odnositi na:

 Tiazol
 Izotiazol